Werner Schwarz (1900-1982) – politico tedesco
 Werner Schwarz (1902-1947) – politico tedesco
 Werner Schwarz (1918-1994) – artista svizzero
 Werner Schwarz (1964) – sciatore austriaco
 Werner Schwarz – calciatore austriaco